Zenzile est un groupe de dub formé en 1995 à Angers.
En 1976, un groupe de jazz américain se nommait Zenzile (album avec le saxophoniste Marion Brown paru en 1977 sur le label Baystate). 
Zenzile est aussi le vrai prénom de la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba.